Schwenke es un apellido alemán. Es el apellido de:
 Hans Schwenke (* 1934), fotógrafo alemán y parlamentario.
 Michael Schwenke (1563–1610), escultor sajón de Pirna de Alemania.
 Mignon Schwenke (* 1954), político del estado alemán del Die Linke.
 Nelson Schwenke (1957–2012), músico chileno.
 Paul Schwenke (1853–1921), bibliotecario alemán y científico del libro.
 Robert Schwenke (1873–1944), ingeniero alemán y pionero del automóvil.
 Uwe Schwenke de Wall (* 1939), político alemán del CDU.
 Wigbert Schwenke (* 1960), político alemán del CDU y parlamentario de Sajonia-Anhalt.
 Winfried Schwenke (*1935), general alemán de la Bundeswehr.
 Wolfgang Schwenke (zoólogo) (1921–2006), zoólogo alemán, entomólogo y científico forestal.
 Wolfgang Schwenke (jugador de balonmano) (* 1968), jugador y entrenador de balonmano alemán.

Otros 
 Schwenke (Halver), distrito de la ciudad westfaliano Halver.
 Genealogía de la familia Schwenke (Schwencke) en Chile
 Variantes ortográficas: Schwencke